Перша Ліга Туреччини 1974—1975  — 17-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Фенербахче.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Бешикташ взяв участь у Кубку володарів кубків 1975—1976 як володар Кубка Туреччини 1974—1975.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1974-1975
Туреччина
Туреччина
1974 у турецькому спорті
1975 у турецькому спорті